Ulrichsberg heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinde und Orte:
 Ulrichsberg, Marktgemeinde im Bezirk Rohrbach im oberen Mühlviertel, Oberösterreich
 Ulrichsberg (Deutschlandsberg), Stadtteil der Stadt Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Ulrichsberg (Grafling), Weiler der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ulrichsberg (Kupferzell), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Kupferzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ulrichsberg (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Ulrichsberg (Gemeinde Lenzing), Ortschaft von Lenzing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ulrichsberg (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Burgstall Ulrichsberg, abgegangene Burg in Ulrichsberg, Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern

Berge und Erhebungen:
 Ulrichsberg (Berg) (1022 m), früher Kernberg oder Kärntner Berg, nahe Klagenfurt, Kärnten
 Ulrichsberg (Bayerischer Wald) (636 m), Berg im Bayerischen Wald bei Ulrichsberg, Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ulrichsberg (Oberpfälzer Wald) (591 m), Berg im Oberpfälzer Wald bei Heilinghaus, Markt Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ulrichsberg (Neresheim) (ca. 575 m), Bergsporn bei Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg  mit Abtei Neresheim
 Ulrichsberg (Rein) (ca. 560 m), östlicher Ausläufer des Mitterkogels mit Kirche Hl. Ulrich beim Stift Rein, Gemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Ulrichsberg (Ries) (472 m), Hügel im Ries bei Marktoffingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch: 
 Ulreichsberg